Districte Fengxian (奉贤区), Xangai
 Comtat Feng (Jiangsu) (丰县), de vegades romanitzat com Fengxian
 Comtat Feng (Shaanxi) (凤县), de vegades romanitzat com Fengxian
 Lü Bu (mort el 198 EC), nom estilitzat Fengxian, general militar del període tardà de la Dinastia Han Oriental